Индекс относительной силы (RSI от ) — индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены.
Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены.

Индикатор разработан  и был опубликован в журнале  в июне 1978 года. Уайлдер советовал использовать двухнедельный период, сегодня трейдеры помимо этого периода времени применяют также девятидневный и 25-дневный индексы. В настройках по умолчанию в торговом терминале MetaTrader 4 индикатор имеет период 14, как и большинство осцилляторов.

Расчет 
Для расчета RSI используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера.

 
 

День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.

 
 

Если цены закрытия сегодня и вчера равны, то U и D равны 0. После значения U и D сглаживаются с помощью модифицированной экспоненциальной скользящей средней с периодом N. Таким образом, рассчитывается сначала т.н. «относительная сила» ():

 

На основе RS рассчитывается и сам RSI:

 

Легко убедиться, что:

 

Следует заметить, что:
 Автор использовал именно модифицированную (или "сглаженную") скользящую среднюю (SMMA), а не обычную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Они отличаются выбором сглаживающей константы.
 При расчете RS необходимо учитывать ситуацию, когда знаменатель оказывается равным нулю. Подобное возможно при использовании простой скользящей средней (SМА), когда за весь период усреднения цена шла только вверх и, соответственно, все значения . В этом случае необходимо принимать:  .

Сигналы 
 перекупленность/перепроданность — когда значение индикатора RSI ближе к отметке «100 %» или «0 %», соответственно
 расхождение — когда график индикатора образует экстремумы в направлении, обратном направлении движения цены
 фигуры технического анализа применимы к графику индикатора RSI и помогают прогнозировать окончание тренда
 тренд на индикаторе обычно совпадает с трендом на ценовом графике вплоть до любого из вышеперечисленных событий

Схождение и расхождение графиков цены и индикатора — один из методов определения окончания тенденции. Обычно цена после таких сигналов идёт в направлении RSI.

Дивергенция и конвергенция на RSI 
Еще один сигнал который дает RSI — это дивергенция (расхождение) и конвергенция (схождение). Дивергенция и конвергенция считается самым сильным сигналом технического анализа. Если при восходящей тенденции появляется новый максимум на графике цены, а на RSI новый максимум не образуется (дивергенция), то это говорит о том, что тенденция закончилась и будет разворот цены в противоположном направлении. При нисходящей тенденции на графике цены образовался новый минимум, а RSI не достиг нового минимума (конвергенция), что говорит об ослаблении тенденции и последующем развороте цены.

RSI в качестве фильтра 
Также RSI можно использовать в качестве фильтра. Нельзя покупать, когда рынок уже перекуплен, то есть когда RSI выше уровня перекупленности. Нельзя продавать, когда рынок уже перепродан, то есть когда RSI ниже уровня перепроданности.

См. также 
 MACD
 Стохастический осциллятор

Примечания 

Технические индикаторы